Jinzhai bezeichnet:

 Jinzhai (金寨县), Kreis der Stadt Lu’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Jinzhai (Xunyang) (金寨镇), Großgemeinde im Kreis Xunyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Jinzhai (Jieshou) (靳寨乡), Gemeinde der Stadt Jieshou in der chinesischen Provinz Anhui
 Jinzhai (Xingyang) (金寨回族乡), Nationalitätengemeinde der Hui in der Stadt Xingyang in der chinesischen Provinz Henan